ESRB kan avse:

 ESRB – en organisation i USA som bedömer dator- och TV-spel ålderslämplighet, se Entertainment Software Rating Board
 ESRB – ett övergripande makrotillsynsansvar, med syfte att bidra till att den inre marknaden fungerar smidigt, se Europeiska systemrisknämnden